Štefan Svitek je jméno a příjmení více osob:

 Štefan Svitek (basketbalista) (* 1966) – slovenský basketbalista, československý reprezentant
 Štefan Svitek (vrah) (1960–1989) – slovenský vrah, poslední popravený člověk v Československu